

Кожевниково — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область

Кожевниково — село, районний центр, Томська область
 Кожевниково — присілок, Юргинський округ, Кемеровська область